Сташов може бити:

 Сташов, град у Пољској
 Сташов (Бероун), насељено мјесто у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република
 Сташов (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република